Vogtendorf ist der Ortsname von

 Vogtendorf (Guttenberg), Ortsteil der Gemeinde Guttenberg, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Vogtendorf (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Vogtendorf (Stadtsteinach), Ortsteil der Stadt Stadtsteinach, Landkreis Kulmbach, Bayern

Siehe auch:
 Vogtsdorf
 Voigtsdorf